Ралли Великобритании 1973 года (официально 22nd Daily Mirror RAC Rally) — двенадцатый этап чемпионата мира по ралли 1973 года и 22-й Ралли Великобритании в истории, проходивший с 17 по 21 ноября. Этап проходил на гравийном покрытии и общая протяженность гоночной дистанции составила 540 км, разделенных на 80 спецучастков (из которых десять позднее были отменены). На старт вышло 198 экипажей, а до финиша соревнований добрался 91 из них.

Свою вторую победу в сезоне одержал финн Тимо Мякинен на Ford Escort RS1600, а компанию на подиуме ему составили его напарники Роджер Кларк и Маркку Ален. Для британца Кларка это был первый подиум в мировом первенстве, но при этом у него уже была победа на Ралли Великобритании в рамках международного чемпионата по ралли для производителей в 1972 году. Для финна Алена же это было единственное попадание на пьедестал почёта на британском этапе вплоть до 1985 года.

Результаты

Турнирная таблица

Сходы 
Неполный список

Спецучастки

Положение в чемпионате 
Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

1973 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 1973 году